Аде́ль Го́лдберг (): Голдберг, Адель Ева (род. 1963) — лингвист.
 Голдберг, Адель (род. 1945) — программист, «мать» Smalltalk, много сделавшая для его популяризации, автор одной из популярнейших книг по теме.